Der Rajon Beresne (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Beresne.

Geographie 
Der Rajon lag im Osten der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Sarny, im Nordosten an den Rajon Rokytne, im Osten an den Rajon Nowohrad-Wolynskyj (in der Oblast Schytomyr), im Süden an den Rajon Korez, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Hoschtscha sowie im Westen an den Rajon Kostopil.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt der Fluss Slutsch, der Osten und Süden des Rajons sind stark bewaldet und nur dünn besiedelt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kostopol und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 30. Dezember 1962, als er um Teile des aufgelösten Rajon Sosnowe (Rajonshauptstadt war Sosnowe) und Teile des Rajons Kostopil vergrößert wurde. Dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht, es verblieb aber der Rajon Sosnowe ein Teil des Rajonsgebietes, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Riwne.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde und 23 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 53 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Beresne
Rajon Riwne
Aufgelöst 2020